Vermilion Lake ist der Name folgender Seen: 

in Kanada:
 Vermilion Lake (Sudbury), See in Greater Sudbury, Ontario
 Big Vermilion Lake, See im Kenora District, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Vermilion Lake, See in St. Louis County, Minnesota, siehe Lake Vermilion
 Vermilion Lake (Illinois), Stausee in Vermilion County, Illinois

Vermilion Lake steht für:
 Vermilion Lake Township, in St. Louis County, Minnesota

Siehe auch:
 Little Vermilion Lake